El Aula Militar Bermúdez de Castro es una asociación cultural constituida por civiles y militares, que quedó inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalidad Valenciana, con el número 2466, el 6 de mayo de 1997, con los fines siguientes:

Fomentar el estudio y la investigación en relación con la historia militar de la provincia de Castellón.

Contribuir al conocimiento y divulgación de la misma, mediante la realización de actividades sociales y culturales en el ámbito provincial.

Colaborar con las instituciones oficiales interesadas en el mismo campo de actuación.

Promocionar la constitución de un museo específico y fomentar las donaciones, adquisiciones y depósitos de objetos de carácter museológico, didáctico o bibliográfico.

Se eligió la figura de don Antonio Bermúdez de Castro, gobernador Político y Militar de Castellón entre los siglos XVIII y XIX, como homenaje a quien, en su doble condición de civil y militar, supo dedicar toda su vida al servicio de España y, en particular, al de los castellonenses. Como distintivo o logotipo del Aula Militar se ha adoptado la Cruz de Castellón de la Plana, condecoración obtenida por los vecinos de la ciudad en 1837.

Servicios

Biblioteca del Aula Militar 
El Aula Militar Bermúdez de Castro posee un amplio fondo bibliográfico y documental cuya temática principal es la historia militar de la provincia de Castellón. El fondo especializado puede ser consultado por investigadores y usuarios varios, siempre bajo las directrices del centro.

Uno de los objetivos primordiales del Aula Militar es la ampliación de su fondo documental mediante la recopilación de cualquier documento relacionado con la historia militar de la provincia de Castellón. La principal fuente de adquisición de material bibliográfico es la donación y cesión de material bibliográfico mediante envío de ítems, ya sean originales o copias. La propuesta del intercambio bibliográfico ha abierto una nueva vía de adquisición y ha fomentado la ayuda en ampliación del fondo y en la eliminación de aquel excedente bibliográfico duplicado y triplicado. La aportación de reseñas y referencias bibliográficas por colaboradores y usuarios también ha beneficiado y contribuido al crecimiento del fondo bibliográfico.

Centro de documentación 
El Centro de documentación ha iniciado la recuperación de documentos relacionados con la historia militar, prioritariamente de la provincia de Castellón. Estos irán siendo presentados conforme sean transcritos por cualquiera de los procedimientos que la tecnología permite, para que puedan ser consultados por los investigadores que así lo precisen.

Por el momento, se han incorporado al Centro de Documentación los siguientes ítems:
Diario de Pascual Cucala. Tercera Guerra carlista I
Diario de Bautista Cucala. Tercera Guerra carlista II
Diario de un miliciano. Guerra civil
Estado Militar de 1755
Estado Militar de 1805
Álbum descriptivo del Ejército y la Armada de 1884
Reglamento de uniformidad de 1886
Transcripción de la Hoja de Servicios del General Espartero
Cuadro sinóptico de la guarnición de Castellón (1840-1995)
Artillería de Montaña. 5º Regimiento. 2ª Batería. 1ª Sección. Diario de operaciones que da principio el 1º de marzo de 1896
Informe sobre Morella 1832
Regimientos y Batallones de Infantería

Fondo fotográfico 
La fotografía, desarrollada a mediados del siglo XIX, es una fuente auxiliar de la historia de la cual el Aula Militar tiene como objeto aprovechar. Mediante recopilación de documentos fotográficos, la asociación pretende recuperar la imagen de uniformes militares ya desaparecidos. Además a su vez, pretende salvar una imagen de aquellas personas que vistieron esos uniformes mientras servían en los Ejércitos, para la memoria de todos los castellonenses.

Gaceta del aula 
El Aula Militar viene realizando una serie de investigaciones en el campo de la historia militar, cuyo destino último será su publicación. Tras observar la situación del mundo editorial español en la materia, con más de cuarenta mil publicaciones anuales al respecto, se decidió, salvo en alguna excepción, que se aprovecharía la existencia de las publicaciones ya consolidadas, y así dar a conocer los resultados de las investigaciones. Y, dado el ámbito provincial en el que casi siempre se centrarán los estudios del Aula Militar, las publicaciones periódicas castellonenses serán las destinatarias de estos trabajos.

Como medio de enlace entre la Junta Directiva, socios y usuarios, se creó la GACETA DEL AULA con la finalidad de difundir mediante un boletín informativo el resultado de investigaciones y la relación de actividades organizadas.

Museo de Historia Militar de Castellón 
De propiedad y gestión del Aula Militar, el Museo de Historia Militar de Castellón acumula y trata un amplio fondo museístico y documental sobre los diferentes acontecimientos histórico-militares ocurridos en la provincia de Castellón o aquellos otros, ocurridos lejos de Castellón, en los que castellonenses han tenido un protagonismo destacado.

Los fondos proceden principalmente de la donación de particulares, pero también de adquisiciones propias y, del depósito y custodia de piezas en propiedad de terceros (instituciones públicas y particulares). En el Museo de Historia Militar de Castellón se exponen alrededor de un millar de piezas y en los almacenes se conservan 4.500 más. Fue inaugurado el 11 de marzo de 2003.

Actividades

ExpoHistórica 
El Aula Militar Bermúdez de Castro viene organizando desde el año 2004 una serie de Encuentros de Reconstrucción Histórica Militar, a los que han asistido grupos de reconstrucción de épocas históricas muy diversas, que abarcan desde la Grecia clásica hasta la actualidad. Muchos son los objetivos que se pretenden cubrir con estos Encuentros, pero fundamentalmente es la promoción de actividades relacionadas con la historia militar la que guía al Aula Militar a continuar en esta línea emprendida.

Exposición de Maquetas 
La Sección de Maquetistas del Aula Militar Bermúdez de Castro viene trabajando sin descanso, desde hace ya siete años, y ha logrado consolidar la Muestra de Barcos a Escala que celebra con carácter anual en el Moruno del Puerto de Castellón.

Localización del Aula Militar Bermúdez de Castro 
Para ver la localización exacta, en el plano de Castellón de la Plana, pulse aquí

Véase también 
Museos de Castellón
Museo de Historia Militar de Castellón

Enlaces externos 
Aula Militar Bermúdez de Castro
Encuentros de Reconstrucción Histórica Militar. ExpoHistórica 
Asociación Española de Reconstrucción Histórica

Cultura de la provincia de Castellón
Asociaciones de la Comunidad Valenciana
Historia militar de España
Cultura en Castellón de la Plana
España en 1997